Santa Maria della Pietà ( „Heilige Maria von der Pietá“) steht für:
 Santa Maria della Pietà (Venedig), Kirche in Venedig
 Santa Maria della Pietà (Rom), Kirche auf dem Campo Santo Teutonico in Rom

Siehe auch
 Mater-Dolorosa-Kirche